«Подземный переход» — советский кукольный мультфильм, созданный в 1984 году режиссёром-мультипликатором Борисом Ардовым.

Мультфильм озвучен четырьмя замечательными актёрами: Георгием Вициным, Олегом Табаковым, Вячеславом Невинным и Михаилом Кононовым.

Сюжет 
Фильм начинается с того, как в пустыне раздаются крики «Помогите! Спасите!», на которые откликается Уж. На вопрос Ужа о том, кто это кричит, голос отвечает: «А ты сам кто? Вот я, например, Ондатр». Наконец, Уж находит ямку, в которой сидит Ондатр. Уж спускается в ямку и в разговоре с Ондатром они оба проявляют интерес к дыре в глубине ямки. Ондатр предлагает Ужу сунуть свой хвост в дыру и «пощупать, есть ли там выход», потому что «если у неё выход есть, то это уже не дыра, а подземный переход».

Уж нащупал хвостом другой выход, вблизи которого сидели Лисёнок и Барсучок и играли в шахматы. Увидев хвост, но не обнаружив его хозяина, Лисёнок и Барсучок решают вытащить этот хвост из дыры и посмотреть на его хозяина. Вытянув Ужа, и, узнав от него, что «там кто-то есть», они обнаруживают, что из норы лезет кто-то ещё. Попрятавшись в страхе, они видят, что из норы вышел Ондатр.

Бедный Лисёнок так перепугался, что от страха вскочил на высокое дерево, а спуститься не может. Ондатр, Барсучок и Уж раскачивают дерево, Лисёнок срывается и падает прямо в ямку, в которой сидел Ондатр, причём сначала цепляется за колючку. Друзья помогают ему освободиться и советуют, что «прежде чем чего-то бояться, нужно сначала посмотреть, страшное оно, или не страшное».

Над фильмом работали

Создатели 
 Режиссёр — Борис Ардов;
 Сценарист — Григорий Остер;
 Композитор — Илья Катаев;
 Художники-постановщики — Борис Ардов, А. Лярский;
 Аниматоры — Татьяна Молодова, Людмила Африна;
 Куклы изготовили — Надежда Лярская, Елена Покровская, Маргарита Богатская, Любовь Доронина, Юрий Одинцов, А.Дегтярёв, Виктор Слетков,
 Оператор — Лев Ревтов;
 Звукооператор — Сергей Кель;
 Монтажёр — Т. Моргунова;
 Редактор — В. Медведовская;
 Директор — Игорь Гелашвили.

Роли озвучивали 
 Георгий Вицин — Уж;
 Олег Табаков — Ондатр;
 Вячеслав Невинный — Лисёнок;
 Михаил Кононов — Барсучок.

DVD 
Данный мультфильм был выпущен на DVD компанией «Крупный план». Цифровая реставрация изображения и звука использована не была. Кроме него, на диске также содержались и другие мультфильмы: «Маленький Рыжик», «Ростик и Кеша» и «Мой брат страусёнок».

 Звук — Русский Dolby Digital 1.0 Mono;
 Региональный код — 0 (All);
 Изображение — Standart 4:3 (1,33:1);
 Цвет — PAL;
 Упаковка — Коллекционное издание;
 Дистрибьютор — Крупный План.

Интересные факты 
Григорий Остер писал эту историю с другими персонажами: не с Ондатром, не с Ужом, не с Лисёнком, не с Барсучком. Он писал её в составе «38 попугаев».

Избранные цитаты 

 — Это кто кричит? Кто кричит?
 — А ты сам кто? Ты кто? Вот я, например, ондатр.
 — Ондатр? А кто такой «ондатр»? А ты, ондатр, где?
 — Не скажу.
 — А выход, он какой на ощупь?
 — Как это?
 — Ну как, он гладкий, круглый, колючий? Какой?
 — А выход, он… светлый. Ты щупай, где светлее.
 — Где мне падать?
 — Ищи, где помягче.
 — Э-э-э-э-й… кто это лезИт?
 Прежде чего-то бояться, нужно сначала посмотреть, страшное оно, или не страшное. А то чего зря стараться? Ты его боишься, а оно, может быть, и не страшное.

Ссылки 
 
 Мультфильм на сайте Аниматор.ру;
 Творческое объединение «ЭКРАН»

Мультипликационные телефильмы СССР
Короткометражные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы ТО «Экран»
Кукольные мультфильмы СССР 1984 года
Мультфильмы о животных
Мультфильмы по сценариям Григория Остера